Catarina de Portugal (1436–1463) (1436-1463) — infanta de Portugal, filha de D. Duarte I de Portugal
 Catarina de Portugal, Duquesa de Bragança (1540-1614) — pretendente ao trono português em 1580
 Catarina de Bragança (1638-1705) — filha de D. João IV, casou com Carlos II de Inglaterra
 Catarina de Áustria (1507-1578) — arquiduquesa da Áustria, princesa de Espanha e rainha de Portugal, consorte de D. João III